Erisum I
 Erisum II
 Erisum III

Desambiguações de antropônimos